‎Балема Микола Опанасович ( 1 травня 1948) — український диригент.
 Балема Ростислав Миколайович ( 22 травня 1972) — поет.